Ла Торе има више значења:

 Ла Торе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Торе (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Торе (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Торе (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Торе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Торе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Торе (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торе (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торе (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Торе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Торе (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Торе, Лас Антенас (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Торе (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику